Morice peut désigner :
 Albert Morice (1848-1877), médecin, naturaliste et explorateur français ;
 André Morice (1900-1990), homme politique français ;
 Charles Morice (1860-1919), écrivain français ;
 Charles Morice (1848-1905), architecte français ;
 Jean-Claude Morice (né en 1939), artiste plasticien français ;
 Julien Morice (1991-), coureur cycliste français ;
 Léopold Morice (1843-1919), sculpteur français ;
 Lyane Morice (1933-), actrice française ;
 Olivier Morice, avocat pénaliste français ;
 Pierre Morice (1962-), footballeur français ;
 Pierre-Hyacinthe Morice de Beaubois (1693-1750), moine bénédictin français ;
 Tara Morice (1964-), actrice australienne.

Autre 
 Ligne Morice, ancienne ligne de défense armée situé le long de la frontière entre l'Algérie et la Tunisie